Doermael ist der Familienname folgender Personen:

 Jaco Van Dormael (* 1957), belgischer Regisseur
 Pierre Van Dormael (1952–2008), belgischer Gitarrist